Азербайджанский университет туризма и менеджмента () — высшее учебное заведение Азербайджана по подготовке специалистов в области туризма и гостеприимства.

История 
В целях подготовки специалистов, отвечающих требованиям международного туризма, Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 13 февраля 2006 года был учрежден Азербайджанский институт туризма. 

Азербайджанский университет туризма и менеджмента был создан в 2014 году на базе Азербайджанского института туризма при Министерстве культуры и туризма. 

6 февраля 2015 года состоялось последнее заседание Ученого совета Азербайджанского института туризма и первого заседание Азербайджанского университета туризма и менеджмента.

Университет тесно сотрудничает с такими иностранными университетами как Университет прикладных наук Вильхелмшавен (FHOOW) города Ольденбург (Германия),  (Кипр), Восточно-Средиземноморским университет Северного Кипра, Гавайский университет (США), Астраханский государственный технический университет, Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова.

Структура 
В институте функционирует 3 факультет и 9 кафедр. Ведется обучение по следующим специальностям:

 Менеджмент туризма и отдыха, 
 Менеджмент туризма и гостеприимства, 
 Маркетинг туризма и гостеприимства, 
 Организация медицинских услуг в санаториях и курортных заведениях, 
 Здоровье и курорт, 
 Туризм культуры и искусства, 
 Спортивный туризм, 
 Лингвистика

Ректор 
  (30 декабря 2014 — 11 сентября 2017). 
 Ильхам Мадатов (11 сентября 2017 — наст. вр.).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Университеты Баку
Туризм в Азербайджане
Появились в 2014 году в Азербайджане